Aimilia Tsoulfa (Αιμιλία Τσούλφα: Atenas, 15 de maio de 1973) é uma velejadora grega, campeã olímpica e tetra-mundial da classe 470.

Carreira 
Aimilia Tsoulfa representou seu país nos Jogos Olímpicos de 1996, 2000 e 2004, na qual conquistou a medalha de ouro classe 470 em 2004. 

Naturais de Atenas
Velejadores da Grécia
Velejadores nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Velejadores nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Velejadores nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Campeões olímpicos da Grécia